

Sens et origine du nom 
Blaise est un prénom masculin, issu du latin Blaesius qui dérive du grec Vlasios (Βλάσιος) qui lui-même provient de l'arménien Vlas (Վլաս).

Son adoption provient d'anthroponymes issu des noms de baptême faisant référence à saint Blaise, saint auxiliaire et protecteur du bétail.

Variantes linguistiques 

 allemand : Blasius
 anglais : Blaise
 breton : Bleiz
 catalan : Blai
 croate : Vlaho (Sud), Blaž (Nord)
 espagnol : Blas
 esperanto : Blazio 
 galicien : Brais
 gallois : Bleidd
 grec : Vlasios
 hongrois : Balázs
 italien : Biagio
 latin : Blasius
 néerlandais : Blasius
 occitan : Blasi 
 polonais : Błażej
 Poitevin : Bllaese  : 
 portugais : Brás
 roumain : Blasiu, Blaj, Vlasie, Vlas
 russe : Влас (Vlas)
 tchèque : Blažej

Nom de personne

Hagionyme 
Voir .

Prénom 

 Blaise Cendrars (1887 - 1961), écrivain.
 Blaise Matuidi (né en 1987), footballeur international français.
 Blaise de Monluc (entre 1500 et 1502 - 1577), homme de guerre et mémorialiste.
 Blaise Pascal (1623 - 1662), mathématicien, philosophe et moraliste.
 Blaise de Vigenère (1523 - 1596), cryptographe, créateur du chiffre de Vigenère.
 Blaise Compaoré (né en 1951), militaire et homme d'État burkinabé.

Patronyme 
 Armengaud Blaise (1264-1312), médecin et traducteur.
 Aimé Blaise (1877-1961), sculpteur français.
 Raymond Blaise Des Bergères (1655-1711), militaire français, père de Nicolas.
 Nicolas Blaise Des Bergères (1679-1739), militaire français, fils de Raymond.
 Adolphe Blaise (mort vers 1772), musicien français.
 Edmond Blaise (1872-1939), chimiste et pharmacologue français.
 Albert Blaise (né en 1894), latiniste et lexicographe français.
 Fernand Blaise (né en 1925), footballeur belge.
 Jean Blaise (né en 1951), directeur artistique français.
 Pierre Blaise (1955-1975), acteur français.
 Guillaume Blaise (né en 1959), percussionniste français.
 Julie Blaise (née en 1975), nageuse française.
 Guy Blaise (né en 1980), footballeur luxembourgeois.
 Loïc Blaise (né en 1977), aviateur et explorateur français.
 Marie-Odette Blaise, épouse Dubois-Violette (1918-2004), mathématicienne française.

Nom de lieu

Hagiotoponyme 
Voir .

Toponyme 
 Blaise, ancienne commune de la Haute-Marne.
 Blaise, ancienne commune des Ardennes.
 Blaise-sous-Hauteville, ancienne commune de la Marne
 Kerblaise, lieu-dit à Concarneau

Hydronyme 
 La Blaise, affluent de la Marne.
 La Blaise, affluent de l'Eure.

Titre d’œuvre ou nom de personnage 
 Pauvre Blaise, roman de la comtesse de Ségur.
 Blaise, dit le poussin masqué, personnage de la littérature enfantine créé par Claude Ponti.
 Blaise, confesseur qui baptise Merlin à sa naissance puis devient son maître.
 Blaise, personnage incarné par Éric Judor dans Steak, film de Quentin Dupieux.
 Blaise, personnage des Vacances du Petit Nicolas de Sempé et Goscinny.
 Modesty Blaise, personnage éponyme de Modesty Blaise, film de Joseph Losey d'après la bande dessinée de Jim Holdaway et Peter O'Donnell.
 Blaise Zabini, personnage de Harry Potter, saga de J. K. Rowling.

Autre usage du nom : logiciel  
 Blaise, suite logicielle permettant la collecte assistée par ordinateur de données à usage statistique.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Patronyme lorrain